Братя Миладинови – Димитър, Наум и Константин, са изтъкнати български възрожденци, просветители и фолклористи. Родени са в град Струга. Дълго време Димитър Миладинов е учител в много градове на Македония. Развива широка обществена и просветителска дейност. През 1861 година излиза епохалният труд на Миладинови „Български народни песни“. В него те събират, подреждат и систематизират образци на българския песенен фолклор.

Обявен за „царски душманин“, Димитър Миладинов е арестуван и отведен в Цариград. Не след дълго там е затворен и брат му Константин, като и двамата са набедени от гръцките фанариоти. Димитър и Константин Миладинови умират от тиф в цариградската тъмница през 1862 година.

В Струга е издигнат модерен дом музей на братя Миладинови, погрешно рекламиран като тяхна родна къща.

Подробно за братята 
 Димитър Миладинов (1810 – 1862)
 Наум Миладинов (1817 – 1897)
 Константин Миладинов (1830 – 1862)

Името им носят 
Миладинови острови край Ливингстън в Южните Шетландски острови, Антарктика.
 „Братя Миладинови“, улица в Благоевград
 „Братя Миладинови“, булевард в Сливен
 Читалище „Братя Миладинови – 1914“, Петрич
 „Братя Миладинови“, квартал на Бургас, България.
 „Братя Миладинови“, улица в София.
 „Братя Миладинови“, улица в Търговище
 „Братя Миладинови“, улица във Велинград
 „Братя Миладинови“, улица във Варна
 „Братя Миладинови“, улица в Стара Загора
 „Братя Миладинови“, улица в Русе
 „Братя Миладинови“, улица във Враца
 Училище „Братя Миладинови“, Варна
 ОУ „Братя Миладинови“, Бургас.
 Читалище „Братя Миладинови-1917“, квартал Княжево, София.
 СУ „Братя Миладинови“, училище в Пловдив.
 ОУ „Братя Миладинови“, Русе
 ОУ „Братя Миладинови“, Кърналово
 30 СУ „Братя Миладинови“, София
 97 СУ „Братя Миладинови“, София
 ОУ „Братя Миладинови“, Сливен
 Печатница „Братя Миладинови“ в София
 „Братя Миладинови“, награда, присъждана на Стружките вечери на поезията
 ОУ „Братя Миладинови“, Елешница
 ОУ „Братя Миладинови“, с. Черна
 Читалище „Братя Миладинови“, с. Микрево

Родословно дърво

Външни препратки 
 Стружко културно-просветно братство „Братя Миладинови“ – „Братя Миладинови Димитър *1810 и Константин *1830 – за памет на 75 години от мъченишката им смърт (1862 януарий 1937)“, София, 1937 година
 Иван Миладинов от Струга, Вардарска Македония – „Братя Миладинови (Биография)“, София, 1932 година
 Иван Хаджов от Струга, Вардарска Македония – „Братя Константин и Димитър Миладинови“, София, 1944 година
 Кузман Шапкарев от Охрид, Вардарска Македония – „Материали за животоописанието на братя Х. Миладинови, Димитрия и Константина. С прибавлнение нещо и за живота на Нака С. Станишев“, Пловдив, 1884 година
 „Български народни песни“, Загреб, 1861 година
 "Tѫга за югъ; На чужина", публикувано във в. „Дунавскый лебедъ“, брой 20, Белград, 1861 година

Бележки 

Български писатели от Македония
Български фолклористи от Македония
 
Литературни семейства
Български семейства по професия